Dadengzhuang är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 55 kilometer nordost om stadens centrum.

Runt Dadengzhuang är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Biaokou,  km söder om Dadengzhuang. Trakten runt Dadengzhuang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina